Sveti Martin (Buzet)
Sveti Martin (Sveta Nedelja)